Csehország
 Prace, település a Brno-vidéki járásban
 Lengyelország
 Prace, település a Mazóviai vajdaságban